Фојница се може односити на:

 Фојница, градско насеље и сједиште истоимене општине у Средњобосанском кантону, Федерација БиХ, БиХ
 Фојница (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ

или:

 Општина Фојница, општина у Средњобосанском кантону, Федерација БиХ, БиХ

или:

 Фојница (ријека) (Фојничка ријека), ријека у Федерацији БиХ, БиХ